Артана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 36,3 км². Население — 1971 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Кастельона